Niemcy:
 Hornbach – dzielnica Walldürn
 Hornbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südwestpfalz

Inne:
 Hornbach – przedsiębiorstwo